Каваллари () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Каваллари, Аристиде (1849—1914) — итальянский кардинал
 Каваллари, Кристин (род. 1987) — американская актриса.